Дун-Лэа́ре, Дан-Лэ́ри ( ;  ) — пригород в графстве Дублин, Ирландия. Административный центр графства Дун-Лэаре-Ратдаун провинции Ленстер. Население — 23 857 человек (2006 г). По легенде, основан ирландским королём Лоэгайре. Расположен в 11 км к югу от Дублина, с которым соединён автобусным сообщением и железнодорожной линией DART. С 1821 по 1921 — Кингстаун. Является одним из крупных портов Ирландии, соединяет паромным сообщением Ирландию и Уэльс (порт Холихед). Также же в районе пригорода базируются четыре яхт-клуба.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Дун-Лэаре 
 Карта Дун-Лэаре на Google.com

Населённые пункты графства Дун-Лэаре-Ратдаун